Huit-Avril ou VIII-Avril ou 8-Avril, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

8 avril,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de voies ou places peuvent contenir cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date. Cependant aucun odonyme de ce type, en français, n'a été recensé jusqu'à début 2018.

Graphies en français 

En France, le  : La fusion des 4 anciennes communes de Vierzon-Bourgneuf, Vierzon-Forges, Vierzon-Villages  et Vierzon-Ville,  donne naissance à Vierzon,  dans le Cher.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 8 de Abril » ou « Ocho de Abril »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 8 de Abril, à Naucalpan de Juárez, dans l'État de Mexico.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
08